L'édition 2000 du tournoi de tennis US Clay Court se déroule à Orlando du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Le qualifié chilien Fernando González remporte le tournoi en simple en battant en finale son compatriote Nicolás Massú. Il s'agit de son  ATP en simple.
 En double, Leander Paes et Jan Siemerink s'imposent en finale face à Justin Gimelstob et Sébastien Lareau. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 2000 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2000
ATP 2000
Tennis aux États-Unis en 2000
Tennis en mai 2000